Малинников — русская фамилия:

 Малинников, Василий Александрович (род. 1947) — российский учёный.
 Малинников, Владимир Александрович (1892—1949) — советский военачальник.
 Малинников, Михаил Анатольевич (1983—2013) — российский судебный пристав.

См. также 
 Малинник
 Малинин